Okraj Blagoevgrad () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 323.552 prebivalcev na 6.449 km² površine. Glavno mesto okraja je Blagoevgrad. Geografsko zavzema jugozahod Bolgarije v (skoraj pravem) kotu med Grčijo na jugu in Severno Makedonijo na zahodu, kjer sta najvišja gorska masiva v Bolgariji in na Balaknskem polotoku: Rila in Pirin, po katerem se ta pokrajina imenuje tudi Pirinska Makedonija.

Upravna delitev 
Okraj Blagoevgrad je razdeljen na 14 občin.

Mesta 
Bansko, Belica, Blagoevgrad, Goce Delčev, Dobrinište, Kresna, Melnik, Petrič, Razlog, Sandanski, Simitli, Hadžidimovo, Jakoruda

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije